LSP son las siglas de:
 Language Service Provider, o proveedor de servicios de idiomas, una empresa que proporciona servicios de traducción, interpretación y localización
 Lengua de señas peruana
 Intercambio de rutas por etiqueta, LSP o Label Switched Path, una ruta sobre una red MPLS.
 Proveedor de servicio por niveles o  Layered Service Provider, permite controlar el tráfico TCP/IP que tiene lugar entre la Internet y aplicaciones que están accediendo a Internet. 
 Louisiana State Penitentiary (Angola, LA)

Siglas de informática